Терешківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Терешківська волость — Старокостянтинівського повіту Волинської губернії;
 Терешківська волость — Могилівського повіту Подільської губернії;
 Терешківська волость — Сумського повіту Харківської губернії.